En anglais «  » fait référence à une grande maison, soit une grande résidence et sa maisonnée associée, en particulier dans le contexte de l'époque victorienne et édouardienne.

La locution «  great house » ou «  Great House » peut également faire référence à:

Structure amérindiennes 

 Great House, un type de structure trouvé dans le parc historique national de Chaco Culture .
 Great house (pueblo), une grande structure ancestrale puebloenne à plusieurs étages;

Immeubles 

 , une maison historique à Saint Augustine, Maryland, États-Unis;
 , une maison du  dans le Massachusetts, États-Unis;
 , les vestiges d'une maison du  à Colyton, Devon, Angleterre;
 , une ferme du  dans le Monmouthshire, Angleterre;
 , une maison de campagne du  à Llanover, Monmouthshire, Wales;
 , un hôtel et restaurant dans le Berkshire, Angleterre;
 Great House, un ancien manoir de l'époque Tudor à Bristol, sur le site de la dernière Colston Hall;

Fictions 

 Great House un roman de Nicole Krauss
 The Great House, un roman pour enfants de Cynthia Harnett
 Great House, membre du Landsraad dans la franchise de Dune (Grandes Maisons)
 Great House, membre de la sphère intérieure de Battletech
 Great House, l'une des principales maisons de Trône de fer

Voir aussi 
 (25541) Greathouse
 Casa Grande
 Maison de campagne anglaise
 Maisons de succession en Écosse
 Manoir
 Maison de maître